Mürzzuschlag (district), district in Oostenrijk
Mürzzuschlag (stad), plaats in Oostenrijk